Ґрі́ффін або Грі́ффін () — прізвище ірландського походження.
 Блейк Гріффін  (; 1989) — американський баскетболіст, що виступає за команду «Лос-Анджелес Кліпперс».
 Волтер Берлі Гріффін (; 1876—1937) — американський архітектор, автор проекту міста Канберра.
 Джонні Гріффін (; 1928—2008) — американський тенор-саксофоніст.
 Кріс Ґріффін (; ?) — американський мисливець, що 2004 року вполював велетенського кабана Гоґзіллу.
 Майкл Дуґлас Ґріффін  (; 1949) — колишній керівник НАСА.
 Нік Гріффін  (; 1959) — британський правий політик, колишній голова Британської національної партії.
 Пол Гріффін  (; 1971) — ірландський боксер, учасник Олімпійських ігор 1992, чемпіон Європи.
 Роджер Ґріффін (; 1947) — британський політолог, доктор філософії, професор.
 Тім Гріффін (; 1968) — американський політик-республіканець.
 Форрест Гріффін  (; 1979) — американський спортсмен, чемпіон світу (2008) із змішаних бойових мистецтв.

Вигадані персонажі 
 Ґріффіни  ()  — родина героїв однойменного американського комедійно-сатиричний мультсеріал, створеного Сетом Макфарлейном 1999 року.

Див. також 
 Ґріффін (ім'я)
 Гріффіт